Тения може да се отнася за:

 Тении – клас плоски червеи (Cestoda)
 род Taenia
 Тения (черво) – мускулно-лигавично образувание в лумена на дебелите черва при някои видове бозайници.
 Кучешка тения
 Свинска тения
 Говежда тения
 Котешка тения
 Тения – архитектурен елемент

Тении